Endogone är ett släkte av svampar. Endogone ingår i familjen Endogonaceae, ordningen Endogonales, klassen Zygomycetes, divisionen oksvampar och riket svampar.

Källor

Oksvampar
Endogone